Mi gente – canzone di Héctor Lavoe del 1974
 Mi gente – singolo dei Kumbia Kings del 2003
 Mi gente – singolo di J Balvin e Willy William del 2017